Наспів — мелодія, призначена для вокального виконання, часто інструментальна мелодія, що виконується співаком.
Термін використовується головним чином по відношенню до мелодій народних пісень (циганські наспіви, билинні наспіви).

 Наспів — народна інструментальна мелодія. Зазвичай термін застосовується по відношенню до танцювальних, обрядових мелодій.

 Наспів церковний — мелодія церковного піснеспіву; об'єднані за походженням і стилем мелодії богослужбового вжитку.

Див. також 
 Ірмос
 Рунічна пісня

Посилання